Мёртвое пространство — многозначное понятие:
 Мёртвое пространство (медиц.) — часть объёма лёгких, не участвующая в газообмене и включающая в себя объём дыхательных путей и объём неперфузируемых альвеол. 
 Мёртвое пространство (хирург.) — полость в глубине тканей, возникающая под неправильно наложенным хирургическим швом после проведения операции.
 Мёртвое пространство (воен.) — участок местности в пределах прицельной дальности стрельбы, в котором цель не может быть поражена непосредственным попаданием.

Примечания

См. также 
 Мёртвая зона
 Слепая зона